Аббревиатура GTFS может означать:

 Общие факторы транскрипции () — класс белковых транскрипционных факторов
 General Transit Feed Specification — формат описания расписаний движения общественного транспорта и сопутствующей географической информации